

Patronyme 

 Barbara Doll (née en 1972), actrice française de films pornographiques ; 
 Benedikt Doll (né en 1990), biathlète allemand, fils de Charly ; 
 Birgit Doll (1956-2015), actrice autrichienne ; 
 Charly Doll (né en 1954), chef cuisinier et athlète allemand, père de Benedikt ;
 Diana Doll (née en 1976), actrice slovaque de films pornographiques ; 
 Dora Doll (1922-2015), actrice française
 Juliane Döll (né en 1986), biathlète allemande
 Nicky Doll, (née en 1991), drag queen française, nom de scène de Karl Sanchez ; 
 Olivier Doll (né en 1973), footballeur belge
 Paul Doll (1894-1969) artiste lorrain peintre illustrateur décorateur
 Richard Doll (1912-2005), épidémiologiste britannique
 Steve Doll (1960-2009), catcheur américain
 Thomas Doll (né en 1966), footballeur allemand
 Tiffany Doll (née en 1986), actrice française de films pornographiques

Groupes musicaux 
Arsch Dolls,
The Dolls,
Dolls of pain, 
The Dresden Dolls, 
Goo Goo Dolls,
The New York Dolls, 
One-Eyed Doll, 
 Osaka Performance Doll, 
The Pussycat Dolls, 
Rocket Baby Dolls, 
Stage Dolls, 
Tokyo Performance Doll, 
The Toy Dolls

Titres

Cinéma 
 Summer of the Seventeenth Doll, film australo-britannico-américain sorti en 1959
 Baby Doll, film de Elia Kazan, sorti en 1956
 Dolls, film japonais de Takeshi Kitano, sorti en 2002
 Dolls (bande originale)
 Cindy: The Doll Is Mine, court métrage de 2005
 Blood Dolls, film américain de 1999
 Air Doll, film japonais sorti en 2009
 Sex Doll, film dramatique  sorti en 2016.

Télévision 
 The Search for the Next Doll, émission de téléréalité

Littérature 
 Sky-Doll,  bande dessinée italienne de science-fiction

Albums  
 American Doll Posse (Tori Amos)
 Baby Darling Doll Face Honey (Band of Skulls), 2009
 Doll Domination (Pussycat Dolls), 2008
 Eien no Lady Doll (Wink (duo)), 1993
 Guys and Dolls Like Vibes (Eddie Costa), 1958
 New York Dolls, 1973
 Rag Doll (Aerosmith), 1987
 Songs of a Rag Doll (Miss Li), 2007, Suède
 Still Doll (Kanon Wakeshima), 2008
 Valley of the Dolls (Generation X (groupe)), 1979

Chansons  
 
 Rag Doll (Aerosmith), 1987
Doll (chanson) (Scandal), 2008

Divers 
 Manzanares (José María Dolls Abellán), Manzanares (José María Dolls Samper), matador espagnols

Objets 
 Ball-jointed doll, une poupée articulée.
 Momoko doll, poupée japonaise
 Peugeot e-doll, prototype concept car d'automobile Peugeot

Articles connexes 
 Poupée